PBR pode se referir a:

Reator de leito de esferas, ou PBR, sigla do nome em inglês
Pokémon Battle Revolution, jogo eletrônico
Professional Bull Riders, empresa norte-americana de competições de montaria
Renderização baseada em física, do inglês Physically Based Rendering, uma técnica em computação gráfica

Desambiguações de siglas